Natoli ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Natoli von Patti OFM (1539–1617), Provinzialminister auf Sizilien
 Giacomo Natoli (1846–1896), italienischer Bankier und Politiker
 Giovanni Forti Natoli (16. Jh.–1633), erster Fürst von Sperlinga
 Giuseppe Natoli (1815–1867), italienischer Politiker
 Glauco Natoli (1908–1964), italienischer Dichter, Romanist und Übersetzer
 Guido Natoli (1893–1966), italienischer Bankier
 Luigi Natoli (1799–1875), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Luigi Natoli (Schriftsteller) (1857–1941), italienischer Schriftsteller
 Piero Natoli (1946–2001), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Vincenzo Natoli (1690–1770), italienischer Richter und Bankier